Narva, város Észtországban
 Narva, határfolyó Oroszország és Észtország között
 Narva-Jõesuu, város Észtországban